Op teksten uit Des Knaben Wunderhorn zijn vele liederen geschreven, waaronder: 
Liederen naar Des Knaben Wunderhorn (Mahler) van Gustav Mahler
Lieder aus "Des Knaben Wunderhorn" (Sinding) van Christian Sinding